El término eagle del idioma inglés, traducible por águila se puede referir a:

 la localidad del estado de Alaska Eagle,
 la localidad del estado de Colorado Eagle,
 la localidad del estado de Idaho Eagle,
 la localidad del condado de Lincolnshire Eagle,
 la localidad del estado de Míchigan Eagle,
 la localidad del estado de Nebraska Eagle,
 el pueblo del estado de Nueva York Eagle;
 la villa del estado de Wisconsin Eagle;
 el pueblo del estado de Wisconsin Eagle;
 el constructor de Fórmula 1 Eagle;
 el personaje de Street Fighter Eagle
 el  eagle en el deporte del golf, o dos golpes bajo par;
 la canción Eagle del grupo musical sueco ABBA;
 la pistola Desert Eagle;
 el módulo lunar Eagle que llevó por primera vez al hombre a la superficie selenita;
 el programa de diseño electrónico Eagle.
 el motor aeronáutico Rolls Royce Eagle de 1915 de 12 cilindros en V
 el motor aeronáutico Rolls Royce Eagle de 1925 de 16 cilindros en X
 el motor aeronáutico Rolls-Royce Eagle de 1944 de 24 cilindros en H
 Eagle, uno de los cráteres de Marte
 Eagle, revista juvenil británica;
 The Eagle enemigo del Zorro.
 Eagle: División desaparecida de modelos económicos del grupo automovilístico Chrysler.

O en su forma plural eagles:

 la  banda de rock estadounidense Eagles;
 la Universidad Ateneo de Manila, conocida con el sobrenombre de Blue Eagles;
 el equipo profesional de fútbol americano Philadelphia Eagles.